Радауци има више значења:

 Радауци
 Радауци (Ботошани), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Радауци, насеље у округу Сучава у Румунији
 Општина Радауци (Сучава), општина у округу Сучава у Румунији